El Súchil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Súchil, Tlachichilco, ort, 
 El Súchil, Guerrero, ort, Técpan de Galeana, 
 El Súchil, Jesús Carranza, ort, 
 El Súchil, Tlalixcoyan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar